Райман (, ) — немецкая и английская фамилия. Известные носители:

 Райман, Ариберт (род. 1936) — немецкий композитор и пианист.
 Райман, Джефф (род. 1951) — канадский преподаватель, прозаик, автор произведений в жанре фантастики.
 Райман, Бригита (1933—1973) — немецкая писательница, драматург, педагог.
 Райман, Фердинанд Якоб (более известен как Фердинанд Раймунд; 1790—1836) — австрийский актёр, театральный режиссёр и драматург.